Экземпля́рский (Экземплярская) — русская семинаристская фамилия.

Известные носители:
 Экземплярский, Андрей Васильевич (1846—1900) — российский историк.
 Экземплярский, Василий Ильич (1875—1933) — религиозный философ и богослов.
 Экземплярский, Владимир Михайлович (1889—1957) — доктор психологии, профессор.
 Экземплярский, Иван Тихонович (1898—1932) — чапаевец, участник Гражданской войны, кавалер двух орденов Красного Знамени.
 Экземплярский, Илья Тихонович (в монашестве Иероним; 1836—1905) — архиепископ Варшавский и Привислинский.
 Экземплярский, Павел Михайлович (1886—1947) — педагог, краевед, «историк города Иваново».

Двойная фамилия
 Беляева-Экземплярская, София Николаевна (1895—1973) — русский и советский психолог.